Эта статья о чемпионах на бренде Raw Чемпионата Соединённых Штатов. Истории чемпионов второстепенных чемпионатов на брендах SmackDown и NXT см. Список Интерконтинентальных чемпионов WWE и Список Североамериканских чемпионов NXT.
Титул чемпиона Соединённых Штатов WWE () — это титул чемпиона, продвигаемый американским рестлинг-промоушном WWE. Титул был учрежден 1 января 1975 года как версия титула чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, который защищался в Jim Crockett Promotions, а затем был принят World Championship Wrestling (WCW), который в итоге отделился от National Wrestling Alliance (NWA). Первый чемпион — Харли Рейс. В ноябре 1988 года Turner Broadcasting в лице Теда Тёрнера выкупила активы Mid-Atlantic Championship Wrestling у Джима Крокетта и переименовал промоушен в World Championship Wrestling (WCW), где титул продолжили использовать как второстепенный.

В марте 2001 года тогдашний WWF выкупила активы обанкротившийся World Championship Wrestling (WCW), таким образом чемпионат Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе перешёл в WWF и стал называться чемпионат Соединённых Штатов WCW. В ноябре 2001 года на шоу Survivor Series (2001) WWF объединило титулы чемпионата Соединённых Штатов WCW и интерконтинентального чемпиона WWE, в результате чего чемпионат Соединённых Штатов был упразднён. В июле 2003 года титул был вновь активирован как чемпионат Соединённых Штатов WWE и стал второстепенным титулом на бренде SmackDown!. На данный момент это единственный активный чемпионат в WWE, который не был создан промоушеном. После встряски суперзвезд 2019 года титул стал эксклюзивным для бренда Raw.

 См. также Турнирные таблицы за титул Чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (Mid-Atlantic)
 См. также Турнирные таблицы за титул Чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе
 См. также Турнирные таблицы за титул Чемпиона Соединённых Штатов WWE

Чемпионат оспаривается в профессиональных матчах рестлинга, в которых участники отыгрывают тот или иной сценарии, включая сценарии положительного персонажа — Face-а и отрицательного Heel-а. Некоторые чемпионства завоёвывались рестлерами используя сценический псевдоним, в то время как другие использовали свое настоящее имя. Шеймус является действующим чемпионом удерживает пояс чемпионата Соединённых Штатов в третий раз. Он выиграл титул победив Риддла на шоу Рестлмания 37 во вторую ночь выступлений 11 апреля 2021 года.

За всё время поясом владел 98 различных чемпионов, а всего смен владельца было 171 раз, двадцать один раз его делали вакантным и ещё два раза когда WWE признают чемпионство вакантным, но неофициально в этот период было 4 чемпиона и один раз чемпионат упраздняли. Только двое чемпионов за историю чемпионата держали титул непрерывного в течение одного года (365 дней) или более: Лекс Люгер и Рик Руд. Рик Флэр является рекордсменом по количеству завоёванных чемпионств в WCW — 6 раз, при этом в официальной статистики, чемпионств числится 5, так как одно официально не признано. Джон Сина является рекордсменом по количеству чемпионств завоёванных в WWE 5 раз. Крис Бенуа также держал титул пять раз, при этом 2 раз он выиграл его в WCW и 3 раз в WWE. Лекс Люгер держит самое продолжительное единовременное чемпионство, его третье чемпионство длилось 523 дня, у него также и самое длинное комбинированное чемпионство продолжительностью в 950 дней. Дин Эмброус держит самое продолжительное единовременное чемпионство, после перехода титула в WWE 351 день (третье по продолжительности удержание в истории титула). Второе чемпионство Стива Остина является самым коротким — пять минут. Самым возрастным чемпионом был Терри Фанк своё второе чемпионство он выиграл в возрасте 56 лет. Самым молодым чемпионом был Дэвид Флэр завоевавший своё первое чемпионство в возрасте 20 лет.

История чемпионства Соединённых Штатов WWE 
[[Файл:Harley race (cropped).jpg|thumb|right|200px|

Названия титула

Действующий чемпион Соединённых Штатов WWE 
 На    года действующий чемпион — Шеймус который держит титул Соединённых Штатов в третий раз.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владело девяносто восемь чемпионов. Двадцать один раз его делали вакантным, при этом ещё два раза когда WWE признают чемпионство вакантным, неофициально в этот период было 4 чемпиона, и один раз чемпионат упраздняли.

Чемпионы 1970—1979 годов 

|-
|1
|bgcolor="#FFFF99"|Харли Рейс
|
| года
|1
|colspan="2" |183
|Таллахасси,Флорида,США
|House show
|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|
|

|-
|3
|bgcolor="#FFFF99"|Терри Фанк
|
| года
|1
|18
|18
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Одержал победу над Полом Джонсом в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|5
|bgcolor="#FFFF99"|Блэкджек Маллиган
|
| года
|1
|217
|217
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-style="background: #e3e3e3"
|†
|bgcolor="#FFFF99"|Блэкджек Маллиган
|bgcolor="#FFFFFF"|
| года
|(1(2))
|11
|—
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Эта смена чемпиона не признаётся WWE, но при этом то, что Пол Джонс тоже больше не чемпион признано.WWE признают этот период в чемпионате как вакантный
|

|-style="background: #e3e3e3"
|†
|Пол Джонс
|bgcolor="#FFFFFF"|
| года
|(2(3))
|6
|—
|Уинстон-Сейлем,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Эта смена чемпиона не признается WWEWWE признают этот период в чемпионате как вакантный
|

|-
|7
|bgcolor="#FFFF99"|Блэкджек Маллиган
|
| года
|(2(3))
|204
|203
|Роли,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Официально это второе чемпионство у Блэкджека а не третье.
|

|-
|8
|bgcolor="#FFFF99"|Бобо Бразил
|
| года
|1
|22
|21
|Норфолк,Виргиния,США
|House show
|align=left|
|

|-
|9
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|
| года
|1
|84
|83
|Ричмонд,Виргиния,США
|House show
|align=left|
|

|-
|10
|bgcolor="#FFFF99"|Рикки Стимбот
|
| года
|1
|72
|72
|Чарлстон,Южная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|11
|bgcolor="#FFFF99"|Блэкджек Маллиган
|
| года
|(3(4))
|77
|77
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Официально это третье чемпионство у Блэкджека а не четвёртое.
|

|-
|13
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|
| года
|2
|252
|251
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|align=center|

|-
|14
|bgcolor="#FFFF99"|Рикки Стимбот
||
| года
|2
|105
|104
|Торонто,Онтарио,Канада
|House show
|align=left|
|

|-
|15
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|
| года
|3
|133
|133
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|- style="background-color:#e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|Титул стал вакантным в связи с тем, что Рик Флэр завоевал титул командного чемпиона мира NWA.
|

|-
|16
|bgcolor="#FFFF99"|Джимми Снука
|
| года
|1
|231
|232
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Одержал победу над Рикки Стимботом в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|}

Чемпионы 1980—1989 годов 

|-
|17
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|
| года
|4
|colspan="2" |98
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-style="background: #e3e3e3"
|†
|bgcolor="#FFFF99"|Грег Валентайн
|bgcolor="#FFFFFF"|
| года
|(—1)
|121
|—
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Эта смена чемпиона не признается WWE, но при этом то, что Рик Флэр тоже больше не чемпион признано.WWE признают этот период в чемпионате как вакантный
|

|-style="background: #e3e3e3"
|†
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|bgcolor="#FFFFFF"|
|| года
|(4(5))
|64
|—
|Гринвилл,Южная Каролина,США
|House show
|align=left|Эта смена чемпиона не признается WWEWWE признают этот период в чемпионате как вакантный
|

|-
|18
|bgcolor="#FFFF99"|Родди Пайпер
|
| года
|1
|193
|194
|Роли,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|19
|bgcolor="#FFFF99"|Ваху Макдэниел
|
| года
|1
|31
|32
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|
|

|-
|20
|bgcolor="#FFFF99"|Сержант Потрошитель
|
| года
|1
|colspan="2" |229
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|21
|bgcolor="#FFFF99"|Ваху Макдэниел
|
| года
|2
|17
|18
|Ричмонд,Виргиния,США
|House show
|align=left|
|

|-
|22
|bgcolor="#FFFF99"|Сержант Потрошитель
|
| года
|2
|colspan="2" |76
|Гринвилл,Южная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|23
|bgcolor="#FFFF99"|Ваху Макдэниел
|
| года
|3
|74
|75
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|
|

|-
|24
|bgcolor="#FFFF99"|Грег Валентайн
|
| года
|(1(2))
|colspan="2" |163
|Норфолк,Виргиния,США
|House show
|
|

|-
|25
|bgcolor="#FFFF99"|Родди Пайпер
|
| года
|2
|14
|15
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|
|

|-
|26
|bgcolor="#FFFF99"|Грег Валентайн
|
| года
|(2(3))
|228
|229
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|27
|Дик Слэйтер
|
| года
|1
|colspan="2" |129
|Шелби,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|28
|bgcolor="#FFFF99"|Рикки Стимбот
|
| года
|3
|colspan="2" |64
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|29
|bgcolor="#FFFF99"|Ваху Макдэниел
|
| года
|4
|colspan="2" |7
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|Ваху Макдэниел был лишен титула из-за вмешательства Талли Бланшара в матч во время защиты титула Макдэниелом.
|

|-
|30
|bgcolor="#FFFF99"|Ваху Макдэниел
|
| года
|5
|167
|168
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Одержал победу над Мэнни Фернандесом в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|31
|Магнум Ти Эй
|
| года
|1
|colspan="2" |120
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|World Wide Wrestling
|align=left|
|

|-
|32
|bgcolor="#FFFF99"|Тулли Бланшард
|
| года
|1
|colspan="2" |130
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|
|

|-
|33
|Магнум Ти Эй
|
| года
|2
|182
|154
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|Starrcade (1985)
|align=left|Матч «Я сдаюсь» в стальной клетке.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|Титул стал вакантным после того, как Магнум напал на президента NWA Боба Гейгела.
|

|-
|34
|Никита Колоф
|
| года
|1
|colspan="2" |328
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|House show
|align=left|Победил Магнума Ти Эй в серии матчей за вакантный титул, WWE считают эту серию турниром с розыгрышем чемпионства в финале.28 сентября 1986 года Колоф победил Ваху Макдэниела в матче объединения. Национальный чемпионат NWA в тяжёлом весе был объединён с Чемпионатом Соединённых Штатов NWA в тяжелом весе
|

|-
|35
|Лекс Люгер
|
| года
|1
|colspan="2" |138
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|The Great American Bash (1987)
|align=left|Матч в стальной клетке.
|

|-
|36
|bgcolor="#FFFF99"|Дасти Роудс
|
| года
|1
|colspan="2" |141
|Чикаго,Иллинойс,США
|Starrcade (1987)
|align=left|Матч в стальной клетке.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|Титул стал вакантным после того, как Дасти Роудс напал на президента NWA Джима Крокетта.
|

|-
|37
|bgcolor="#FFFF99"|Барри Уиндхем
|
| года
|1
|colspan="2" |283
|Хьюстон,Техас,США
|House show
|align=left|Одержл победу над Никитой Колоффом в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|38
|Лекс Люгер
|
| года
|2
|colspan="2" |76
|Чикаго,Иллинойс,США
|Chi-Town Rumble
|align=left|
|

|-
|39
|bgcolor="#FFFF99"|Майкл Хейс
|
| года
|1
|colspan="2" |15
|Нашвилл,Теннесси,США
|WrestleWar (1989)
|align=left|
|

|-
|40
|Лекс Люгер
|
|
|3
|colspan="2" |523
|Блуфилд,Западная Виргиния,США
|House show
|align=left|Эпизод вышел в эфир на NWA World Wide Wrestling 10 июня 1989 года.
|

|-
|}

Чемпионы 1990—1999 годов 

|-
|41
|bgcolor="#FFFF99"|Стэн Хэнсен
|
| года
|1
|colspan="2" |50
|Чикаго,Иллинойс,США
|Halloween Havoc (1990)
|align=left|
|

|-
|42
|Лекс Люгер
|
| года
|4
|colspan="2" |210
|Сент-Луис,Миссури,США
|Starrcade (1990)
|align=left|Матч по правилам Texas Bullrope match, соперники привязанные друг к другом канатом и на нём висит колокольчик для быков.Во время чемпионства Люгера в 1991 году World Championship Wrestling (WCW) отделился от NWA, а титул был переименован в чемпионат Соединённых Штатов WCW в тяжелом весе.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Балтимор,Мэриленд,США
|The Great American Bash (1991)
|align=left|Лекс Люгер вакантировал титул после того как выиграл титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе.
|

|-
|43
|bgcolor="#FFFF99"|Стинг
|
| года
|1
|colspan="2" |86
|Атланта,Джорджия,США
|House show
|align=left|Одержал победу над Стивом Остином в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|44
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Руд
|
| года
|1
|colspan="2" |378
|Саванна,Джорджия,США
|Clash of the Champions XVII
|align=left|
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|Титул стал вакантным в связи с травмой чемпиона.
|

|-
|45
|Дастин Роудс
|
| года
|1
|colspan="2" |110
|Атланта,Джорджия,США
|Saturday Night
|align=left|Победил Рикки Стимбота в финале турнира, который первоначально должен был выявить первого претендента на чемпионство, но после того как Рик Руд вакантировал титул, турнир стал за чемпионство.Трансляция состоялась 16 января июля 1993 года.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|WorldWide
|align=left|Совет директоров WCW объявил, что титул стал вакантным спустя несколько недель после скандальной защиты титула Дастина Роудса против Рика Руда, которая закончилась спорным результатом.
|

|-
|46
|Дастин Роудс
|
| года
|2
|colspan="2" |119
|Атланта,Джорджия,США
|Saturday Night
|align=left|Победил Рика Руда в матче-реванше за вакантный титул.Трансляция состоялась 11 сентября июля 1993 года.
|

|-
|47
|bgcolor="#FFFF99"|Стив Остин
|
| года
|1
|colspan="2" |240
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|Starrcade '93: 10-я годовщина
|align=left|Матч по правилам две победы из трёх.
|

|-
|48
|bgcolor="#FFFF99"|Рикки Стимбот
|
| года
|4
|colspan="2" |25
|Сидар-Рапидс,Айова,США
|Clash of the Champions XXVIII
|align=left|
|

|-
|49
|bgcolor="#FFFF99"|Стив Остин
|
| года
|2
|colspan="2" |<1
|Роанок,Виргиния,США
|Fall Brawl 1994: War Games
|align=left|Остин получил титул, так как Стимбот получил травму и не был способен защищать титул
|

|-
|50
|bgcolor="#FFFF99"|Джим Дагган
|
| года
|1
|colspan="2" |100
|Роанок,Виргиния,США
|Fall Brawl 1994: War Games
|align=left|
|

|-
|51
|Биг Ван Вейдер
|
| года
|1
|colspan="2" |88
|Нашвилл,Теннесси,США
|Starrcade (1994)
|align=left|
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Атланта,Джорджия,США
|Saturday Night
|align=left|Лишён титула комиссионером WCW Ником Боквинкелем за нападение на Дэйва Салливана из-за которого последний попал в больницу.
|

|-
|52
|bgcolor="#FFFF99"|Стинг
|
| года
|2
|colspan="2" |148
|Дейтон,Огайо,США
|The Great American Bash (1995)
|align=left|Одержал победу над Менгом в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|53
|Кэнсукэ Сасаки
|
| года
|1
|colspan="2" |44
|Токио,Канто,Япония
|NJPW WCW World In Japan
|align=left|Выиграл титул на шоу федерации рестлинга New Japan Pro Wrestling в Японии в рамках партнёрский соглашений.
|

|-
|54
|One Man Gang
|
| года
|1
|colspan="2" |33
|Нашвилл,Теннесси,США
|Starrcade: Кубок мира по реслингу
|align=left|Выиграл титул в тёмном матче, прошедшем после окончания шоу.После победы матч был начат заново и Сасаки в нём сохранил титул, но ни в WCW ни в WWE это не признано.
|

|-
|55
|Коннан
|
| года
|1
|colspan="2" |160
|Кантон,Огайо,США
|Main Event
|align=left|
|

|-
|56
|bgcolor="#FFFF99"|Рик Флэр
|
| года
|(5(6))
|colspan="2" |141
|Дейтона-Бич,Флорида,США
|Bash at the Beach
|align=left|Официально чемпионсво от 24 ноября 1980 года не признано и по статистики у Флэра 5 чемпионств Соединёны Штатов.При этом WWE всегда упоминают Флэра как шестикратного чемпиона.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|—
|—
|align=left|Титул стал вакантным в связи с травмой плеча у Рика Флэра.
|

|-
|57
|bgcolor="#FFFF99"|Эдди Герреро
|
| года
|1
|colspan="2" |77
|Нашвилл,Теннесси,США
|Starrcade (1996)
|align=left|Одержал победу над Даймонд Далласом Пэйджем в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|58
|Дин Маленко
|
| года
|1
|colspan="2" |85
|Норт-Чарлстон,Южная Каролина,США
|Uncensored (1997)
|align=left|
|

|-
|59
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|1
|colspan="2" |73
|Бостон,Массачусетс,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|60
|Стив Макмайкл
|
| года
|1
|colspan="2" |25
|Нашвилл,Теннесси,США
|Clash of the Champions XXXV
|align=left|
|

|-
|61
|bgcolor="#FFFF99"|Курт Хённиг
|
| года
|1
|colspan="2" |104
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|62
|bgcolor="#FFFF99"|Даймонд Даллас Пэйдж
|
| года
|1
|colspan="2" |112
|Вашингтон,Округ Колумбия,США
|Starrcade (1997)
|align=left|
|

|-
|63
|Рэйвен
|
| года
|1
|colspan="2" |1
|Денвер,Колорадо,США
|Spring Stampede (1998)
|align=left|Это был матч по правилам Хардкора.
|

|-
|64
|bgcolor="#FFFF99"|Голдберг
|
| года
|1
|77
|91
|Колорадо-Спрингс,Колорадо,США
|Monday Nitro
|align=left|Это был матч по правилам Хардкора.В WWE период когда чемпионство было вакантным c 6 июля 1998 года числится за Голдбергом
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Атланта,Джорджия,США
|Monday Nitro
|align=left|Титул стал вакантным в связи с тем, что Голдберг выиграл титул чемпиона мира WCW в тяжёлом весе.
|

|-
|65
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|1
|colspan="2" |21
|Солт-Лейк-Сити,Юта,США
|Monday Nitro
|align=left|Победил Даймонд Далласа Пэйджа.
|

|-
|66
|Лекс Люгер
|
| года
|5
|colspan="2" |3
|Рапид-Сити,Южная Дакота,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|67
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|2
|colspan="2" |74
|Фарго,Северная Дакота,США
|Thunder
|align=left|Трансляция состоялась 13 августа 1998 года.
|

|-
|68
|bgcolor="#FFFF99"|Даймонд Даллас Пэйдж
|
| года
|2
|colspan="2" |35
|Финикс,Аризона,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|69
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|3
|colspan="2" |70
|Чаттануга,Теннесси,США
|Monday Nitro
|align=left|Матч без дисквалификаций.
|

|-
|70
|bgcolor="#FFFF99"|Родди Пайпер
|
| года
|3
|colspan="2" |13
|Буффало,Нью-Йорк,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|71
|bgcolor="#FFFF99"|Скотт Холл
|
| года
|1
|colspan="2" |25
|Окленд,Калифорния,США
|SuperBrawl IX
|align=left|
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Лексингтон,Кентукки,США
|Thunder
|align=left|Скотт Холл был лишен титула президентом WCW Риком Флэром
|

|-
|72
|Скотт Штайнер
|
| года
|1
|colspan="2" |85
|Такома,Вашингтон,США
|Spring Stampede
|align=left|Одержал победу над Букером Ти в финале турнира за вакантный титул.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Атланта,Джорджия,США
|Monday Nitro
|align=left|Скотт Штайнер был лишён титула президентом WCW Риком Флэром.
|

|-
|73
|Дэвид Флэр
|
| года
|1
|colspan="2" |35
|Атланта,Джорджия,США
|Monday Nitro
|align=left|Дэвид Флэр был награждён титулом своим отцом президентом WCW Риком Флэром.
|

|-
|74
|Крис Бенуа
|
| года
|1
|colspan="2" |34
|Бойсе,Айдахо,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|75
|Сид Вишес
|
| года
|1
|colspan="2" |42
|Уинстон-Сейлем,Северная Каролина,США
|Fall Brawl (1999)
|align=left|
|

|-
|76
|bgcolor="#FFFF99"|Голдберг
|
| года
|2
|colspan="2" |1
|Парадайс,Невада,США
|Halloween Havoc (1999)
|align=left|Матч был остановлен рефери из-за обильного кровотечения Сида Вишеса и Голдберг был объявлен победителем.
|

|-
|77
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|4
|colspan="2" |14
|Финикс,Аризона,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|78
|bgcolor="#FFFF99"|Скотт Холл
|
| года
|2
|colspan="2" |41
|Индианаполис,Индиана,США
|Monday Nitro
|align=left|Четырёхсторонний матч с лестницами в котором также участвовали Сид Вишес и Голдберг.
|

|-
|79
|Крис Бенуа
|
| года
|2
|colspan="2" |1
|Вашингтон,округ Колумбия,США
|Starrcade (1999)
|align=left|Крис Бенуа получил титул после того, как Скотт Холл во время матча получил травму колена.
|

|-
|80
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|2
|colspan="2" |27
|Балтимор,Мэриленд,США
|Monday Nitro
|align=left|Матч с лестницами.
|

|-
|}

Чемпионы 2000—2009 годов 

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Цинциннати,Огайо,США
|Souled Out (2000)
|align=left|Титул стал вакантным из-за травмы чемпиона.
|

|-
|81
|bgcolor="#FFFF99"|Джефф Джарретт
|
| года
|3
|colspan="2" |84
|Колумбус,Огайо,США
|Monday Nitro
|align=left|Титул был вручён комиссаром WCW Кевином Нэшем.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Денвер,Колорадо,США
|Monday Nitro
|align=left|Все чемпионаты в WCW были объявлены вакантными Винсом Руссо и Эриком Бишоффом после перезагрузки всех сюжетных линий WCW.
|

|-
|82
|Скотт Штайнер
|
| года
|2
|colspan="2" |84
|Чикаго,Иллинойс,США
|Spring Stampede (2000)
|align=left|Одержал победу над Стингом в финале турнира за вакантный титул.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Дейтона-Бич,Флорида,США
|Bash at the Beach (2000)
|align=left|Скотт Штайнер был лишён титула после того, как использовал запрещённый приём «Steiner Recliner» против Майка Осома
|

|-
|83
|Лэнс Шторм
|
| года
|1
|colspan="2" |66
|Оберн-Хиллс,Мичиган,США
|Monday Nitro
|align=left|Одержал победу над Майком Осомом в финале турнира.Неофициально Шторм переименовал титул в Чемпион Канады WCW в тяжёлом весе.
|

|-
|84
|bgcolor="#FFFF99"|Терри Фанк
|
| года
|2
|colspan="2" |1
|Амарилло,Техас,США
|House show
|align=left|Данная смена чемпиона не признавалась в WCW но признано в WWE.
|

|-
|85
|Лэнс Шторм
|
| года
|2
|colspan="2" |36
|Лаббок,Техас,США
|House show
|align=left|Данная смена чемпиона не признавалась в WCW но признано в WWE.
|align=center|

|-
|86
|Генерал Рекшн
|
| года
|1
|12
|15
|Лас-Вегас,Невада,США
|Halloween Havoc (2000)
|align=left|Победил Лэнс Шторм и Джима Даггана в «матче с гандикапом»
|

|-
|87
|Лэнс Шторм
|
| года
|3
|16
|13
|Лондон,Англия,Великобритания
|Monday Nitro
|align=left|Согласно бывшей статистике WCW это второе чемпионство, согласно статистике WWE — третье.
|

|-
|88
|Генерал Рекшн
|
| года
|2
|colspan="2" |49
|Милуоки,Висконсин,США
|Mayhem (2000)
|align=left|
|

|-
|89
|Шейн Дуглас
|
| года
|1
|colspan="2" |22
|Индианаполис,Индиана,США
|Sin
|align=left|Матч до первой крови с цепями.
|

|-
|90
|Рик Штайнер
|
| года
|1
|colspan="2" |41
|Тупело,Миссисипи,США
|Monday Nitro
|align=left|
|

|-
|91
|bgcolor="#FFFF99"|Букер Ти
|
| года
|1
|colspan="2" |128
|Джэксонвилл,Флорида,США
|Greed
|align=left|Во время этого чемпионства World Wrestling Federation купила WCW, титул стал защищаться в WWF
|

|-
|92
|Крис Кэньон
|
| года
|1
|48
|46
|Питтсбург,Пенсильвания,США
|SmackDown!
|align=left|Кэньон был награждён титулом Букером Ти и владельцем ECW Стефани Макмэн.Трансляция состоялась 26 июля 2001 года.
|

|-
|93
|Таджири
|
| года
|1
|colspan="2" |13
|Сан-Антонио,Техас,США
|Raw is War
|align=left|
|

|-
|94
|Райно
|
| года
|1
|colspan="2" |29
|Питтсбург,Пенсильвания,США
|Unforgiven (2001)
|align=left|
|

|-
|95
|bgcolor="#FFFF99"|Курт Энгл
|
| года
|1
|colspan="2" |21
|Канзас-Сити,Миссури,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|96
|bgcolor="#FFFF99"|Эдж
|
| года
|1
|colspan="2" |6
|Бостон,Массачусетс,США
|Raw
|align=left|
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Объединён
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Гринсборо,Северная Каролина,США
|Survivor Series (2001)
|align=left|Эдж одержал победу над интерконтинентальным чемпионом WWE Тестом и объединил оба титула. Он стал интерконтинентальным чемпионом, а титул чемпиона Соединённых Штатов был упразднён.
|

|-
|97
|bgcolor="#FFFF99"|Эдди Герреро
|
| года
|2
|colspan="2" |84
|Денвер,Колорадо,США
|Vengeance (2003)
|align=left|Одержал победу над Крисом Бенуа в финале турнира и восстановил титул.
|

|-
|98
|Биг Шоу
|
| года
|1
|colspan="2" |147
|Балтимор,Мэриленд,США
|No Mercy (2003)
|align=left|
|

|-
|99
|Джон Сина
|
| года
|1
|colspan="2" |114
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|Рестлмания XX
|align=left|В WWE период когда чемпионство было вакантным c 6 июля 2004 года числится за Синой
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Виннипег,Манитоба,Канада
|SmackDown!
|align=left|Джон Сина был лишён титул после того, как напал на генерального менеджера SmackDown! Курта Энгла.Трансляция состоялась 8 июля 2004 года.
|

|-
|100
|bgcolor="#FFFF99"|Букер Ти
|
| года
|2
|68
|66
|Цинциннати,Огайо,США
|SmackDown!
|align=left|Матч 8 рестлеров на выбывание, в котором также участвовали Джон Сина, Рене Дюпри, Кэндзо Судзуки, Роб Ван Дам, Билли Ганн, Чарли Хаас и Лютер Рейнс.Трансляция состоялась 29 июля 2004 года.
|

|-
||101
|Джон Сина
|
| года
|2
|2
|4
|Ист-Ратерфорд,Нью-Джерси,США
|No Mercy (2004)
|align=left|Серия матчей «Best of Five» до пяти побед
|

|-
|102
|Карлито
|
| года
|1
|colspan="2" |42
|Бостон,Массачусетс,США
|SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 7 октября 2004 года.
|

|-
|103
|Джон Сина
|
| года
|3
|colspan="2" |105
|Дейтон,Огайо,США
|SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 18 ноября 2004 года.
|

|-
|104
|Орландо Джордан
|
| года
|1
|173
|171
|Олбани,Нью-Йорк,США
|SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 3 марта 2005 года
|

|-
|105
|Крис Бенуа
|
| года
|3
|58
|61
|Вашингтон,Округ Колумбия,США
|SummerSlam (2005)
|align=left|
|

|-
|106
|bgcolor="#FFFF99"|Букер Ти
|
| года
|3
|colspan="2" |35
|Рино,Невада,США
|Friday Night SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 21 октября 2005 года.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Шеффилд,Англия,Великобритания
|Friday Night SmackDown!
|align=left|Титул стал вакантным в связи с тем, что в бой Букера Ти и Криса Бенуа закончился двойным удержанием.Трансляция состоялась 25 ноября 2005 года.
|

|-
|107
|bgcolor="#FFFF99"|Букер Ти
|
| года
|4
|40
|37
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|Friday Night SmackDown!
|align=left|Букер Ти встретился с Крисом Бенуа в серии матчей «Best of Seven» за вакантный титул. Выиграв первые три матча его заменил Рэнди Ортон, так как Букер получил травму. Ортон проиграл три следующих матча, но выиграл финальный.Трансляция состоялась 13 января 2006 года.
|

|-
|108
|Крис Бенуа
|
| года
|4
|colspan="2" |42
|Балтимор,Мэриленд,США
|No Way Out (2006)
|align=left|
|

|-
|109
|bgcolor="#FFFF99"|Джон Брэдшоу Лэйфилд
|
| года
|1
|51
|54
|Роузмонт,Иллинойс,США
|Рестлмания 22
|align=left|
|

|-
|110
|Бобби Лэшли
|
| года
|1
|colspan="2" |49
|Бейкерсфилд,Калифорния,США
|SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 26 мая 2006 года.
|

|-
|111
|Финли
|
| года
|1
|colspan="2" |49
|Миннеаполис,Миннесота,США
|SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 14 июля 2006 года.
|

|-
|112
|Мистер Кеннеди
|
| года
|1
|colspan="2" |42
|Рединг,Пенсильвания,США
|SmackDown!
|align=left|Матч тройная угроза, в котором также принял участие Бобби Лэшли.Трансляция состоялась 1 сентября 2006 года.
|

|-
|113
|Крис Бенуа
|
| года
|5
|222
|219
|Джэксонвилл,Флорида,США
|SmackDown!
|align=left|Трансляция состоялась 13 октября 2006 года.
|

|-
|114
|Монтел Вонтевиус Портер
|
| года
|1
|colspan="2" |343
|Сент-Луис,Миссури,США
|Judgment Day (2007)
|align=left|Матч до двух побед.
|

|-
|115
|Мэтт Харди
|
| года
|1
|colspan="2" |84
|Балтимор,Мэриленд,США
|Backlash (2008)
|align=left|Чемпионат стал эксклюзивным для бренда ECW после драфта WWE 2008 года.
|

|-
|116
|Шелтон Бенджамин
|
| года
|1
|240
|243
|Юниондейл,Нью-Йорк,США
|The Great American Bash (2008)
|align=left|Чемпионат стал эксклюзивным для бренда SmackDown! из-за статуса Бенджамина как рестлера SmackDown!.
|

|-
|117
|Монтел Вонтевиус Портер
|
| года
|2
|76
|73
|Корпус-Кристи,Техас,США
|SmackDown!
|align=left|Чемпионат стал эксклюзивным для бренда Raw после драфта WWE 2009 года.Трансляция состоялась 20 марта 2009 года.
|

|-
|118
|Кофи Кингстон
|
| года
|1
|colspan="2" |126
|Бирмингем,Алабама,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|119
|Миз
|
| года
|1
|colspan="2" |224
|Уилкс-Барре,Пенсильвания,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|}

Чемпионы 2010—2019 годов 

|-
|120
|bgcolor="#FFFF99"|Брет Харт
|
| года
|5
|colspan="2" |7
|Торонто,Онтарио,Канада
|Raw
|align=left|Матч без дисквалификаций и отсчётов.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Толидо,Огайо,США
|Raw
|align=left|Титул стал вакантным в связи с тем, что Брет Харт стал генеральным менеджером бренда Raw.
|

|-
|121
|R-Truth
|
| года
|1
|21
|20
|Толидо,Огайо,США
|Raw
|align=left|Победил Миза и завоевал вакантный титул.
|

|-
|122
|Миз
|
| года
|2
|colspan="2" |97
|Шарлотт,Северная Каролина,США
|Raw
|align=left|Фатальный четырёхсторонний матч, в котором также участвовали Джон Моррисон и Зак Райдер.
|

|-
|123
|Дэниел Брайан
|
| года
|1
|176
|177
|Роузмонт,Иллинойс,США
|Night of Champions (2010)
|align=left|
|

|-
|124
|Шеймус
|
| года
|1
|48
|47
|Сент-Луис,Миссури,США
|Raw
|align=left|Матч проходил с условием — если Шеймус проиграет, он должен будет покинуть WWE.Титул перешёл в SmackDown! в результате перехода туда Шеймуса после драфта WWE 2011 года.
|

|-
|125
|Кофи Кингстон
|
| года
|2
|colspan="2" |49
|Тампа,Флорида,США
|Extreme Rules (2011)
|align=left|Матч со столами.После выигрыша Кингстоном титула, он стал эксклюзивным титулом бренда Raw.
|

|-
|126
|Дольф Зигглер
|
| года
|1
|colspan="2" |182
|Вашингтон,Округ Колумбия,США
|Capitol Punishment (2011)
|align=left|29 августа 2011 года деление на бренды закончилось, и чемпионат Соединённых Штатов стал защищаться на обоих брендах Raw и SmackDown!.
|

|-
|127
|Зак Райдер
|
| года
|1
|colspan="2" |29
|Балтимор,Мэриленд,США
|TLC: Tables, Ladders & Chairs (2011)
|align=left|
|

|-
|128
|Джек Сваггер
|
| года
|1
|49
|50
|Анахайм,Калифорния,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|129
|Сантино Марелла
|
| года
|1
|colspan="2" |167
|Бостон,Массачусетс,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|130
|Антонио Сезаро
|
| года
|1
|239
|240
|Лос-Анджелес,Калифорния,США
|SummerSlam (2012)
|align=left|Матч был показан в прямом эфире в YouTube и на сайте WWE.com
|

|-
|131
|Кофи Кингстон
|
| года
|3
|colspan="2" |34
|Гринвилл,Южная Каролина,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|132
|Дин Эмброус
|
| года
|1
|colspan="2" |351
|Сент-Луис,Миссури,США
|Extreme Rules (2013)
|align=left|Самое долгое чемпионство в истории федерации после переименования компании в WWE.
|

|-
|133
|Шеймус
|
| года
|1
|colspan="2" |182
|Олбани,Нью-Йорк,США
|Raw
|align=left|Дин Эмброус защищал титул в Королевской битве против 20 претендентов. Шеймус выиграл битву, последним выкинув с ринга Дина Эмброуса.
|

|-
|134
|Александр Русев
|
| года
|1
|146
|145
|Буффало,Нью-Йорк,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|135
|Джон Сина
|
| года
|4
|colspan="2" |147
|Санта-Клара,Калифорния,США
|Рестлмания 31
|align=left|
|

|-
|136
|Сет Роллинс
|
| года
|1
|28
|29
|Бруклин,Нью-Йорк,США
|SummerSlam (2015)
|align=left|Матч за титул чемпиона Соединённых Штатов и титул чемпиона Мира WWE в тяжёлом весе
|

|-
|137
|Джон Сина
|
| года
|5
|colspan="2" |35
|Хьюстон,Техас,США
|Night of Champions (2015)
|align=left|
|

|-
|138
|Альберто Дель Рио
|
| года
|1
|78
|79
|Лос-Анджелес,Калифорния,США
|Hell in a Cell (2015)
|align=left|
|

|-
|139
|Калисто
|
| года
|1
|1
|3
|Новый Орлеан,Луизиана,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|140
|Альберто Дель Рио
|
| года
|2
|12
|10
|Лафейетт,Луизиана,США
|SmackDown Live
|align=left|Трансляция состоялась 14 января 2016 года.
|

|-
|141
|Калисто
|
| года
|2
|colspan="2" |119
|Орландо,Флорида,США
|Королевская битва (2016)
|align=left|
|

|-
|142
|Русев
|
| года
|2
|colspan="2" |126
|Ньюарк,Нью-Джерси,США
|Extreme Rules (2016)
|align=left|Произошло повторное разделения ростера на бренды. Действующий Чемпион Соединенных Штатов был отобран на Raw после драфта WWE 2016 года.
|

|-
|143
|Роман Рейнс
|
| года
|1
|106
|107
|Индианаполис,Индиана,США
|Clash of Champions (2016)
|align=left|
|

|-
|144
|Крис Джерико
|
| года
|1
|colspan="2" |83
|Новый Орлеан,Луизиана,США
|Raw
|align=left|Это был гандикап-матч 2 против 1, где на стороне Криса Джерико выступал Кевин Оуэнс. Джерико удержал Романа Рейнса и согласно условию, стал новым чемпионом.
|

|-
|145
|Кевин Оуэнс
|
| года
|1
|colspan="2" |28
|Орландо,Флорида,США
|Рестлмания 33
|align=left|Титул перешел на SmackDown в результате перехода туда Кевин Оуэнса после встряски суперзвезд" 2017 года.
|

|-
|146
|Крис Джерико
|
| года
|2
|colspan="2" |2
|Сан-Хосе,Калифорния,США
|Payback (2017)
|align=left|По условию матча, если Джерико выигрывает, он переходит на SmackDown в статусе чемпиона.
|

|-
|147
|Кевин Оуэнс
|
| года
|2
|colspan="2" |66
|Фресно,Калифорния,США
|SmackDown Live
|align=left|
|

|-
|148
|Эй Джей Стайлз
|
| года
|1
|colspan="2" |16
|Манхэттен,Нью-Йорк,США
|House show
|align=left|
|

|-
|149
|Кевин Оуэнс
|
| года
|3
|colspan="2" |2
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|Battleground (2017)
|align=left|
|

|-
|150
|Эй Джей Стайлз
|
| года
|2
|colspan="2" |75
|Ричмонд,Виргиния,США
|SmackDown Live
|align=left|Поединок «тройная угроза», в котором также принял участие Крис Джерико.
|

|-
|151
|Бэрон Корбин
|
| года
|1
|colspan="2" |70
|Детройт,Мичиган,США
|Hell in a Cell (2017)
|align=left|Поединок «тройная угроза», в котором также принял участие Тай Дилинджер.
|

|-
|152
|Дольф Зигглер
|
| года
|2
|colspan="2" |9
|Бостон,Массачусетс,США
|Clash of Champions (2017)
|align=left|Поединок «тройная угроза», в котором также принял участие Бобби Руд.
|

|- style="background: #e3e3e3"
|—
|Титул вакантен
|—
| года
|—
|colspan="2" |—
|Роузмонт,Иллинойс,США
|SmackDown Live
|align=left|Генеральный менеджер SmackDown Дэниел Брайан сделал титул вакантным после того, как Дольф Зигглер отказался от него 19 декабря.
|

|-
|153
|Бобби Руд
|
| года
|1
|colspan="2" |54
|Ларедо,Техас,США
|SmackDown Live
|align=left|Одержал победу над Джиндером Махалом в финале турнира за вакантный титул.
|

|-
|154
|Рэнди Ортон
|
| года
|1
|colspan="2" |28
|Колумбус,Огайо,США
|Fastlane (2018)
|align=left|
|

|-
|155
|Джиндер Махал
|
| года
|1
|colspan="2" |8
|Новый Орлеан,Луизиана,США
|Рестлмания 34
|align=left|«Фатальный четырёхсторонний» поединок, в котором также приняли участие Бобби Руд и Русев.После «встряски суперзвезд» 2018 года титул стал эксклюзивным для бренда Raw.
|

|-
|156
|Джефф Харди
|
| года
|1
|colspan="2" |90
|Хартфорд,Коннектикут,США
|Raw
|align=left|После «встряски суперзвезд» 2018 года титул стал эксклюзивным для бренда SmackDown.
|

|-
|157
|Синсукэ Накамура
|
| года
|1
|156
|163
|Питтсбург,Пенсильвания,США
|Extreme Rules (2018)
|align=left|
|

|-
|158
|Русев
|
| года
|3
|40
|32
|Фресно,Калифорния,США
|SmackDown Live
|align=left|
|

|-
|159
|Синсукэ Накамура
|
| года
|2
|colspan="2" |2
|Финикс,Аризона,США
|Королевская битва (2019)
|align=left|Матч транслировался бесплатно в прямом эфире на видеохостингe YouTube на официальном канале WWE в рамках предварительного шоу Королевской битвы
|

|-
|160
|R-Truth
|
| года
|2
|colspan="2" |35
|Финикс,Аризона,США
|SmackDown Live
|align=left|Победил Накамуру на следующем эпизоде SmackDown Live после PPV Королевская битва (2019) на котором Накамура выиграл титул.На этом же SmackDown Live в следующем же матче, защищал титул против Русева
|

|-
|161
|Самоа Джо
|
| года
|1
|75
|74
|Уилкс-Барре,Пенсильвания,США
|SmackDown Live
|align=left|Победил в «фатальном четырёхстороннем матче» в котором также приняли участие Рей Мистерио и Андраде.После «встряски суперзвезд» 2019 года титул стал эксклюзивным для бренда Raw.
|

|-
|162
|Рей Мистерио
|
| года
|1
|colspan="2" |15
|Хартфорд,Коннектикут,США
|Money in the Bank (2019)
|align=left|
|

|-
|163
|Самоа Джо
|
| года
|2
|20
|19
|Остин,Техас,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|164
|Рикошет
|
| года
|1
|colspan="2" |21
|Такома,Вашингтон,США
|Stomping Grounds (2019)
|align=left|
|

|-
|165
|Эй Джей Стайлз
|
| года
|3
|colspan="2" |134
|Филадельфия,Пенсильвания,США
|Extreme Rules (2019)
|align=left|
|

|-
|166
|Рей Мистерио
|
| года
|1
|31
|30
|Роузмонт,Иллинойс,США
|Raw
|align=left|
|

|-
|167
|Андраде
|
| года
|1
|151
|150
|Нью-Йорк,Нью-Йорк,США
|House show
|align=left|
|

|-
|}

Чемпионы с 2020—по н.в. 

|}

По количеству дней владения титулом 

На    года

|-
|1 || Лекс Люгер || colspan="2" | 5 || colspan="2" | 950

|-
|2 || Рик Флэр || 6 || 5 || 773 || 709

|-
|3 || Грег Валентайн || 3 || 2 || 512 || 392

|-
|4 || Блэкджек Маллиган || 4 || 3 || 509 || 500

|-
|5 || Монтел Вонтевиус Портер || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 419

|-
|6 || Джон Сина || colspan="2" | 5 || 403 || 405

|-
|7 || Рик Руд || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 378

|- style="background: #ffdead;"
|8|| Шеймус|| colspan="2" | 3|| 362+|| 361+

|-
|9 || Крис Бенуа|| colspan="2" | 5 || colspan="2" | 357

|-
|10 || Дин Эмброус|| colspan="2" | 1 || colspan="2" | 351

|-
|11 || Никита Колоф|| colspan="2" | 1 || colspan="2" | 328

|-
|12 || Миз|| colspan="2" | 2 || colspan="2" | 321

|-
|13 || Александр Русев/Русев|| colspan="2" | 3 || 312 || 303

|-
|14 || Сержант Потрошитель|| colspan="2" | 2 || colspan="2" | 305

|-
|15 || Магнум Ти Эй|| colspan="2" | 2 || 302 || 274

|-
|16 || Ваху Макдэниел|| colspan="2" | 5 || 296 || 300

|-
|17 || Барри Уиндхем || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 283

|-
|18 || Букер Ти || colspan="2" | 4 || 271 || 266

|-
|19 || Рикки Стимбот || colspan="2" | 4 || 265 || 267

|-
|rowspan=2|20 || Стив Остин || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 240
|-
| Шелтон Бенджамин || colspan="2" | 1 || 240 || 243

|-
|22 || Антонио Сезаро || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 239

|-
|23 || Стинг || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 234

|-
|24 || Джимми Снука || colspan="2" | 1 || 231 || 233

|-
|25 || Дастин Роудс || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 229

|-
|26 || Эй Джей Стайлз || colspan="2" | 3 || colspan="2" | 225

|-
|27 || Бобби Лэшли || colspan="2" | 2 || 224 || 223

|-
|28 || Родди Пайпер || colspan="2" | 3 || 220 || 222

|-
|29 || Кофи Кингстон || colspan="2" | 3 || colspan="2" | 209

|-
|30 || Дольф Зигглер || colspan="2" | 2 || 191 || 189

|-
|31 || Брет Харт || colspan="2" | 5 || colspan="2" | 186

|-
|32 || Джефф Джарретт || colspan="2" | 3 || colspan="2" | 184

|-
|33 || Харли Рейс || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 183

|-
|34 || Дэниел Брайан || colspan="2" | 1 || 176 ||177

|-
|35 || Орландо Джордан || colspan="2" | 1 || 173 || 171

|-
|36 || Скотт Штайнер || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 169

|-
|37 || Сантино Марелла || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 167

|-
|38 || Эдди Герреро || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 161

|-
|39 || Коннан || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 160

|-
|40 || Синсукэ Накамура || colspan="2" | 2 || 158 || 165

|-
|41 || Пол Джонс || 3 || 2 || 156 || 150

|-
|42 || Андраде || colspan="2" | 1 || 151 || 150

|-
|rowspan=2|43 || Биг Шоу || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 147
|-
| Даймонд Даллас Пэйдж || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 147

|-
|45 || Дасти Роудс || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 141

|-
|46 || Талли Бланшар || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 130

|-
|47 || Дик Слэйтер || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 129

|-
|48 || Калисто || colspan="2" | 2 || 120 || 122

|-
|49 || Лэнс Шторм || colspan="2" | 3 || 118 || 115

|-
|50 || Роман Рейнс || colspan="2" | 1 || 106 || 107

|-
|51 || Курт Хённиг || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 104

|-
|52 || Джим Дагган || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 100

|-
|53 || Аполло Крюс || colspan="2" | 1 || 97 || 96

|-
|54 || Кевин Оуэнс || colspan="2" | 3 || colspan="2" | 96

|-
|55 || Самоа Джо || colspan="2" | 2 || 95 || 93

|-
|56 || Джонни Валентайн || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 93

|-
| rowspan="2" | 57 || Джефф Харди || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 90
|-
| Альберто Дель Рио || colspan="2" | 2 || 90 || 89

|-
|59 || Биг Ван Вейдер || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 88

|-
| rowspan="2" | 60 || Дин Маленко || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 85
|-
| Крис Джерико || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 85

|-
|62 || Мэтт Харди || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 84

|-
|63 || Голдберг || colspan="2" | 2 || 78 || 92

|-
|64 || Бэрон Корбин || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 70

|-
|65 || Скотт Холл || colspan="2" | 2 || colspan="2" | 66

|-
|66 || Генерал Рекшн || colspan="2" | 2 || 61 || 64

|-
|67 || R-Truth || colspan="2" | 2 || 56 || 55

|-
|68 || Бобби Руд || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 54

|-
|69 || Джон «Брэдшоу» Лэйфилд || colspan="2" | 1 || 51 || 54

|-
|70 || Стэн Хэнсен || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 50

|-
| rowspan="3" |71 || Джек Сваггер || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 49
|-
| Финли || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 49
|-
| Риддл || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 49

|-
|74 || Крис Кэньон || colspan="2" | 1 || 48 || 46

|-
|75 || Рей Мистерио || colspan="2" | 2 || 46 || 45

|-
|76 || Кэнсукэ Сасаки || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 44

|-
|rowspan=3|77 || Карлито || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 42
|-
| Мистер Кеннеди || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 42
|-
| Сид Вишес || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 42

|-
|80 || Рик Штайнер || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 41

|-
|81 || Дэвид Флэр || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 35

|-
|82 || One Man Gang || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 33

|-
| rowspan="2" | 83 || Зак Райдер || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 29
|-
| Райно || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 29

|-
| rowspan="2"| 85 || Рэнди Ортон || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 28
|-
| Сет Роллинс || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 28

|-
|87 || Стив Макмайкл || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 25

|-
| rowspan="2" | 88 || Бобо Бразил || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 22
|-
| Шейн Дуглас || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 22

|-
|rowspan=3| 90 || Курт Энгл || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 21
|-
| Мистер Рестлинг || colspan="2" | 1 || 21 || 22
|-
| Рикошет || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 21

|-
|93 || Терри Фанк || colspan="2" | 2 || 19 || 20

|-
|94 || Майкл Хейс || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 15

|-
|95 || Таджири || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 13

|-
|96 || Джиндер Махал || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 8

|-
|97 || Эдж || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 6

|-
|98 || Рэйвен || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 1

|-
|}
  Во время 4 чемпионства, Рик Флэр проиграл титул Грегу Валентайну, что не признаётся. Через 121 день он выиграл у Валентайна своё 5 чемпионство, что так же не признаётся, поскольку сам Валентайн не числится в это период чемпионом. Всё это время чемпионство официально числится вакантным. 7 июля 1996 года он выиграл своё 6 чемпионство, по статистике 5, так как одно не признано.
  Несмотря на то, что в официально статистики WWE числится пять чемпионств у Рик Флэр, сами WWE всегда упоминают Флэра как шестикратного чемпиона.
  Чемпионство выигранное 26 июля 1980 года у Рика Флэра не признаётся. Официально первый раз Грег Валентайн стал чемпионом 4 ноября 1982 года.
  Второе чемпионство выигранное 28 ноября 1976 года у Пола Джонса не признаётся. Официально второй раз Блэкджек Маллиган стал чемпионом 15 декабря 1976 года.
  Третье чемпионство выигранное 9 декабря 1976 года у Блэкджека Маллигана не признаётся, поскольку сам Блэкджек не числится в это период чемпионом.

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE
 Список Интерконтинентальных чемпионов WWE
 Список Североамериканских чемпионов NXT

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 NWA United States Heavyweight Title
 United States Heavyweight Title
 United States Title

Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WCW
Списки чемпионов в чемпионатах WWE